Чжай (Zhai) — китайская фамилия. 翟 — длиннохвостый фазан.

Известные Чжай:
 Чжай Жан (翟让, ? — 617) — один из лидеров крестьянских восстаний в период падения династии Суй.
 Чжай Чжиган (, род. 1966) — первый китайский космонавт, вышедший в открытый космос; член экипажа корабля «Шэньчжоу-7».

См. также
 Сто фамилий